Кори Энтони Букер (; , Вашингтон) — американский политик из Демократической партии. Сенатор США от Нью-Джерси с 2013 года, был мэром Ньюарка с 2006 по 2013 гг.

Биография 

Букер является выпускником Стэнфордского университета, учился в Университете Оксфорда (как стипендиат Родса в Колледже Королевы) и Школе права Йельского университета.

Он начал свою политическую карьеру в качестве члена городского совета Ньюарка (1998—2002 гг.), неудачно баллотировался на пост мэра в 2002 г. Однако 11 февраля 2006 года Букер снова объявил о своём намерении баллотироваться на пост мэра. 9 мая 2006 года он одержал победу с 72 % голосов. 1 июля он вступил в должность мэра Ньюарка.

В 2013 году Букер избрался в Сенат США, став первым афроамериканцем в Сенате после Барака Обамы.

1 февраля 2019 года объявил о вступлении в борьбу за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 U.S. Senator Cory Booker official Senate site
 Cory Booker at the Biographical Directory of the United States Congress
 сайт кампании по выборам президента.

Политики США XXI века
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы права
Мэры Ньюарка (Нью-Джерси)
Действующие сенаторы США
Сенаторы от штата Нью-Джерси
Члены Демократической партии США
Стипендиаты Родса
Кандидаты в президенты США (2020)
Члены Муниципального совета Ньюарка